1965 Голяма награда на Белгия е 14-о за Голямата награда на Белгия и трети кръг от сезон 1965 във Формула 1, провежда се на 13 юни 1965 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия